Anu néven a sumér mitológia An istenének több későbbi alakja ismert. Egyes istenségek váltakozva más és más nevekkel szerepelnek a mítoszokban.

 Anu – Sumér mitológiában az Ég megszemélyesítője (perszonifikáció)
 Anusz – (vagy Alulu) Hurri eredetű hettita isten
 Anus – Hurri isten